USS Connecticut — кораблі ВМС США, названі на честь штату Коннектикут.

 USS Connecticut (1776) — корабель Континентального флоту, брав участь у війні за незалежність США.
 USS Connecticut (1799) — вітрильний фрегат, збудований у 1799 році. Брав участь у квазівійні. Проданий у 1801 році.
 USS Connecticut (1861) — колісний пароплав, збудований у 1861 році. Брав участь у громадянській війні в США.
 USS Pompanoosuc — гвинтовий пароплав, закладений у 1863 році. У 1869 році в процесі будівництва перейменований на «USS Connecticut». У стрій не вводився, розібраний у 1884 році.
 USS Connecticut — монітор типу «Арканзас». Закладений у 1899 році. У 1901 році в процесі будівництва перейменований на «USS Nevada (BM-8)». На службі протягом 1903-1920 років. Проданий у 1922 році.
 USS Connecticut (BB-18) —  пре-дредноут, головний у своєму класі. Збудований у 1906 році. У 1923 році проданий на злам.
 USS Connecticut (SSN-22) — підводний човен типу «Сівулф». Збудований у 1998 році. Станом на 2022 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни